SNE est un sigle qui est utilisé par différentes entités : 
 Canal Seine-Nord Europe, projet de canal à grand gabarit reliant le port du Havre au Benelux.
 Site naturel d'escalade.
 Société de neuroendocrinologie.
 Société nationale des eaux, appellations de sociétés dans plusieurs pays francophones (dont la Belgique, le Bénin, le Cameroun, et le Sénégal).
 Société Nouvelle d'Enregistrement : label discographique du Canada.
 Société nationale d'électricité, ancien nom d'Énergie électrique du Congo, fournisseur d'énergie de la république du Congo.
 Sologne nature environnement, association de Sologne dans la région Centre-Val de Loire.
 Syndicat national de l'édition.
 Syndicat national de l'environnement, syndicat affilié à la FSU.
 Syndicat national des écoles, syndicat affilié à la CSEN.
 Système national d'enregistrement, système d'enregistrement des demandes de logement locatif social en France géré par un GIP appelé le GIP SNE.
 Système nerveux entérique.